Gora Nenatssar är ett berg i Armenien. Det ligger i den norra delen av landet,  kilometer nordost om huvudstaden Jerevan. Toppen på Gora Nenatssar är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Gora Nenatssar är kuperad österut, men västerut är den bergig. Den högsta punkten i närheten är Murghuz Lerr,  meter över havet,  kilometer söder om Gora Nenatssar. Närmaste större samhälle är Ijevan,  kilometer nordväst om Gora Nenatssar. 

I omgivningarna runt Gora Nenatssar växer i huvudsak lövfällande lövskog. Runt Gora Nenatssar är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Armenien
Berg i Armenien 2000 meter över havet eller högre